40P kan syfta på:

 Väisälä 1 - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-08M - en rysk Progress farkost.